Alderano Cybo-Malaspina pode referir-se a:

 Alderano Cybo-Malaspina (1552-1606) - Príncipe herdeiro de Massa e Carrara, estados que não chegou a herdar pois morreu antes de seu pai;
 Alderano Cybo-Malaspina (cardeal) (1613-1700) - Cardeal italiano;
 Alderano I Cybo-Malaspina (1653–1697) - Duque soberano de Massa e Carrara, governou de 1715 a 1731. 

Desambiguação